Чемпиона́т Тре́тьей ли́ги Ла́твии по футбо́лу 2020 го́да () — 1-й сезон чемпионата Третьей лиги Латвии по футболу.

Региональные турниры

Запад 
Время проведения: 11 июля — 11 октября

Турнирная таблица
{| class="standard" border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse; margin:0;"
|- align=center
!style="background:#e8e8fa;" width=35|
!style="background:#e8e8fa;" width=170|Команда
!style="background:#e8e8fa;" width=35|
!style="background:#e8e8fa;" width=35|
!style="background:#e8e8fa;" width=35|
!style="background:#e8e8fa;" width=35|
!style="background:#e8e8fa;" width=50|
!style="background:#e8e8fa;" width=35|
!style="background:#e8e8fa;" width=35|

 «Добеле Аллегро» опережает «Талси/Лайдзе» по результатам личных встреч (3:0 и 1:1).

Результаты матчей

Рига 
Время проведения: 6 июля — 12 октября

Турнирная таблица

Результаты матчей

Видземе 
Время проведения: 8 июля — 16 октября

Турнирная таблица

Результаты матчей

Латгале 
Время проведения: 5 июля — 26 сентября

Турнирная таблица
{| class="standard" border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse; margin:0;"
|- align=center
!style="background:#e8e8fa;" width=35|
!style="background:#e8e8fa;" width=170|Команда
!style="background:#e8e8fa;" width=35|
!style="background:#e8e8fa;" width=35|
!style="background:#e8e8fa;" width=35|
!style="background:#e8e8fa;" width=35|
!style="background:#e8e8fa;" width=50|
!style="background:#e8e8fa;" width=35|
!style="background:#e8e8fa;" width=35|

Результаты матчей

Северо-Восток

Первый этап 
Время проведения: 19 июля — 4 октября

Турнирная таблица

Результаты матчей

Второй этап 
Время проведения: 10 октября — 11 октября

Турнирная таблица
{| class="standard" border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse; margin:0;"
|- align=center
!style="background:#e8e8fa;" width=35|
!style="background:#e8e8fa;" width=170|Команда
!style="background:#e8e8fa;" width=35|
!style="background:#e8e8fa;" width=35|
!style="background:#e8e8fa;" width=35|
!style="background:#e8e8fa;" width=35|
!style="background:#e8e8fa;" width=50|
!style="background:#e8e8fa;" width=35|
!style="background:#e8e8fa;" width=35|

 «Балви-2» опережает «Кварц» по результату личной встречи (2:1).

Результаты матчей

Пояснения 
Турнирная таблица
Команды, помеченные курсивом, принимают участие в региональных турнирах чемпионата Третьей лиги Латвии по футболу вне конкуренции, так как являются дублёрами или фарм-клубами других команд.

Результаты матчей

См. также 
 Высшая лига Латвии по футболу 2020
 Первая лига Латвии по футболу 2020
 Вторая лига Латвии по футболу 2020
 Кубок Латвии по футболу 2020

Примечания

Ссылки 
 

2020
Футбол в Латвии в 2020 году
Европейские национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2020